Acacia nilotica tomentosa é uma espécie de leguminosa do gênero Acacia, pertencente à família Fabaceae.

Referências

Bibliografia 
 
 
 Shulgin, Alexander and Ann, TiHKAL the Continuation. Transform Press, 1997. ISBN 0-9630096-9-9
 Stephen Midgley, Peter Stevens, Ben Richardson, Paul Gioia & Nicholas Lander: WorldWideWattle - Site da Acacia, com foco nas espécies australianas

Ligações externas 
 World Wide Wattle
 Acacia-world
 Wayne's Word on "The Unforgettable Acacias"
 ILDIS Legume Web
 Flora identification tools from the State Herbarium of South Australia
 FAO Timber Properties of Various Acacia Species

Acacia